Доњи Градац може да се односи на:

 Доњи Градац (Коњиц), насељеу општини Широки Бријег, Федерација БиХ, БиХ
 Доњи Градац (Широки Бријег), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ